Jean Grémion
Pierre Grémion